Adobe Fireworks, een tekenprogramma voor de computer 
 S.E. Fireworks een voormalige vuurwerkfabriek nabij Enschede 
 Fireworks (album uit 1928), een muziekalbum van jazzmuzikanten Louis Armstrong en Earl Hines 
 Fireworks (album uit 1950), een muziekalbum van jazzmuzikanten Roy Eldridge en Claue Boiling 
 Fireworks (Drake), een single van Aubrey Graham (Drake) 
 Fireworks (Roxette), een single van Roxette 
 Firework, een single van Katy Perry